Kiewit (gehucht) in België.
Vliegveld Kiewit
Natuurdomein Kiewit
Station Kiewit